Muniesa steht für:
 Muniesa (Teruel), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Teruel

Muniesa ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Muniesa (* 1992), spanischer Fußballspieler